A franciaországi Ariège megyében 332 település található.